Еуфемио Запата има више значења:

 Еуфемио Запата (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Еуфемио Запата (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику